Michael Kenworthy (Nova Orleans, 18 de agosto de 1975) é um ator norte-americano.

Filmografia

1986 a 1988 
 night, Mother (night, Mother) - 1986 - Kenny Cates
 Growing Pains (Growing Pains) - 1988 - Kris Koosman (1 episódio: - Call Me)
 I'm Telling! (I'm Telling!) - 1988 - Contestant (1 episódio)
 A Volta dos Mortos Vivos 2 (Return of the Living Dead Part II) - 1988 - Jesse Wilson
 Just the Ten of Us (Just the Ten of Us) - 1988 - Scott (1 episódio)
 A Bolha (The Blob) - 1988 - Kevin Penny

Ligações externas 

 
 

Atores dos Estados Unidos